Die Erste Bank Open 2022 (offiziell: Erste Bank Open 500) waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Oktober 2022 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fand in Basel das Swiss Indoors Basel statt. Dieses zählte wie die Erste Bank Open zur Kategorie ATP Tour 500.

Titelverteidiger waren im Einzel Alexander Zverev sowie im Doppel Juan Sebastián Cabal und Robert Farah.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.349.180 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.489.935 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. Oktober 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser im Einzel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
2022